Baalzebub är ett släkte av spindlar. Baalzebub ingår i familjen strålspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålspindlar
Baalzebub